

Geografia
 Marciana – comune italiano in provincia di Livorno
 Marciana Marina – comune italiano in provincia di Livorno
 Marciana – frazione del comune di Cascina in provincia di Pisa
 Biblioteca Nazionale Marciana – biblioteca di Venezia

Onomastica
 Marciana – forma femminile del nome proprio di persona Marciano

Persone
 Ulpia Marciana – sorella dell'imperatore Traiano

Altri progetti